Аслан Арсенович Мамедов (род. 10 марта 1986 года, Хасавюрт, Дагестанская АССР) — Мастер спорта России по тайскому боксу. Чемпион России по тайскому боксу (2008), многократный чемпион Дагестана по тайскому боксу. Старший тренер сборной Республики Дагестан по тайскому боксу.

Биография 
С 8 лет Аслан Мамедов занимался вольной борьбой, но спустя три года, в 11 летнем возрасте, перешел в секцию тайского бокса. Этому спорту посвятил основную часть своей жизни.
Занимался под руководством заслуженного тренера России Казиева Алибия, а также Абдулнасыра Меджидова, который является воспитанником Заслуженного тренера России Зайналбека Зайналбекова.
В 2003 году окончил СОШ №1 им. Максима Горького в Хасавюрте.

С 2012 года работает тренером в МКУ "Спортивная школа олимпийского резерва им. М.Батырова».
За короткий срок подготовил много именитых спортсменов победителей первенств России и Мира.

В 2018 году назначен старшим тренером сборной Республики Дагестан по тайскому боксу. В этом же году сборная, под его руководством, занимает первое общекомандное место на Первенстве России, 2019 году повторяет успех во главе сборной Дагестана. В  2020 году сборная Дагестана занимает первое общекомандное место на чемпионате СКФО и ЮФО.

Является личным тренером претендента на пояс ACA  Курбана Гаджиева и перспективного бойца GFC Умара Кунакбиева. 
Также готовил на бои таких бойцов как: Тимура Валиева, Забита Магомедшарипова, Магомедова «тигра» Магомедова (чемпиона организации ACB), Умара Нурмагомедова (боец UFC), претендента на пояс ONE FC Юсупа Саадулаева.
Женат, живет в своём родном городе и воспитывает троих детей.

Спортивные достижения 
 Многократный чемпион Дагестана по тайскому боксу.
 Чемпион России по тайскому боксу (2008г.).

Тренерская карьера 
Старший тренер сборной Дагестана
 2018г. 1 командное место на Первенстве России (Нижний Новгород)
 2019г. 1 командное место на Первенстве России (с.Покровское, Московская область)
 2020г. 1 командное место на Первенстве Северо-Кавказкого и Южного Федеральных округов (Каспийск, Дагестан)

Социальные сети 
 Instagram: aslan_m_coachh

Примечания

Ссылки 
  www.rmtf.ru - Федерация тайского бокса России
 www.riadagestan.ru
 obzor.press — Информационное агентство «ОБЗОР.PRESS»
 Master Sporta — Интервью для канала «Master Sporta»